North Springfield podría referirse a:

 North Springfield (Vermont)
 North Springfield (Virginia)